Э́рвин Ванденбе́рг (; 25 января 1959, Рамсел) — бельгийский футболист, нападающий, серебряный призёр Евро-1980.

Карьера 
Свою карьеру Эрвин начал с клуба «Льерс» в 1976 году. За 6 лет игры в этом клубе он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. После триумфа в «Льерсе» он переходит в футбольный клуб «Андерлехт», который становился обладателем Кубка УЕФА и многократным чемпионом страны. За 121 матч в этом именитом клубе Эрвин забивает 87 голов. После 10 лет в чемпионате Бельгии Эрвин Ванденберг подписывает контракт с французским клубом «Лилль». Сыграв за французский клуб 4 года, Эрвин возвращается в чемпионат Бельгии теперь уже играя за «Гент». Спустя 4 года он переходит в «Моленбек» и после года в этом клубе завершает свою карьеру.

Занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Бельгии всех времен (после Берта Де Клейна, Джеффа Мерманса, Бенарда Ворхофа, Артура Кёйлерса и Рика Коппенса).

Достижения

Командные достижения 
 Андерлехт
 Чемпион Бельгии (2): 1984/85, 1985/86
 Обладатель Кубка УЕФА: 1983
 Обладатель Суперкубка Бельгии 1985

 Сборная Бельгии
 4 место на Чемпионате мира: 1986
 Вице-чемпион Европы: 1980

Личные достижения 
 Лучший футболист Бельгии: 1981 
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии по футболу (6): 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1991
 Обладатель Золотой бутсы: 1980
 Обладатель рекорда клуба «Льерс» по количеству голов (117)

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Обладатели «Золотой бутсы»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Моленбек»